Marcella  – nome proprio di persona italiano femminile
Marcella Bella  – cantante italiana
Marcella  – opera di Umberto Giordano (1907)
Marcella  – film diretto da Baldassarre Negroni (1915)
Marcella  – film diretto da Carmine Gallone (1922)
Marcella  – film diretto da Guido Brignone (1937)
Marcella  – dipinto di Ernst Ludwig Kirchner (1910)
Marcella – serie televisiva britannica (2016)
Marcella – singolo dei The Beach Boys del 1972